Диоцез Бьёргвина () — один из одиннадцати диоцезов Церкви Норвегии. Включает в себя все церкви, расположенные в фюльке Хордаланн и Согн-ог-Фьюране в Западной Норвегии. Разделён на 10 пробств и насчитывает 189 приходов. Епископом с 2008 года является Халвор Нордхауг.

Кафедральным собором диоцеза является Бергенский собор в Бергене.

История 
До 1536 года государственной религией Норвегии было католичество. В 1536 году королевство Дании и Норвегии присоединилось к протестантской Реформации и сделало лютеранство государственной религией. Так была сформирована Церковь Норвегии. В 1537 году диоцез Бьёргвина состоял из (современных) фюльке Хордаланн и Согн-ог-Фьюране (за исключением приходов в Эйдфьорде и Рёлдале).

В 1622 году область Суннмёре на севере, ранее входившая в диоцез Нидароса была присоединена к диоцезу Бьёргвина. В 1630 году приход Эйдфьорда был перенесён из диоцеза Ставангера в Бьёргвин. В 1863 году приход Рёлдала перешёл из диоцеза Кристиансанна в Бьёргвин. В 1983 году область Суннмёре была отделена от диоцеза Бьёргвина и вместе с регионами Нордмёр и Ромсдал (из диоцеза Нидароса) образовала новый диоцез Мёре.

Название 
Древнескандинавской формой Бергена является Бьёргвин (Bjǫrgvin). Первый часть слова berg или bjǫrg означает «гора». Вторая чать vin переводится как «луг». Это старое название города Берген.

Епископы 

 до 1535 Олаф Торкельсон — последний католический епископ
 1536 — 1557 Гебле Педерссон, р. ок. 1489 — первый лютеранский епископ
 1557 — 1582 Йенс Педерсен Шелдеруп, р. 1499
 1583 — 1607 Андерс Фосс, р. 1543 
 1607 — 1615 Андерс Миккельсен Колдинг
 1616 — 1636 Нильс Пасхи, р. 1568
 1636 — 1649 Людвиг Хансен Мунте, р. 1593
 1649 — 1665 Йенс Педерсен Шелдеруп, р. 1604
 1665 — 1711 Нильс Энвильдсен Рэндульф, р. 1630
 1711 — 1716 Нильс Педерсен Смед, р. 1655
 1716 — 1723 Клеменс Шмидт, р. 1671
 1723 — 1731 Маркус Мюллер, р. 1684
 1731 — 1747 Олуф Космуссен Борнеманн, 1683
 1747 — 1757 Эрик Людвигсен Понтоппидан, р. 1698
 1757 — 1762 Оле Тидеманн, р. 1710
 1762 — 1774 Фредерик Арентс, р. 1699
 1774 — 1778 Эйлер Эйлерсен Хагеруп, р. 1718
 1778 — 1779 Сёрен Фридлиб, р. 1717
 1779 — 1803 Оле Иргенс, р. 1724
 1803 — 1816 Юхан Нурдаль Брун, р. 1745
 1817 — 1822 Клаус Павелс, р. 1769
 1822 — 1848 Якоб Нейман, р. 1772
 1848 — 1857 Педер Кристиан Херслеб Кьершов, р. 1786
 1858 — 1863 Йенс Матиас Прам Каурин, р. 1804
 1864 — 1880 Петер Херслеб Граах Биркеланд, р. 1807
 1881 — 1898 Фредрик Вальдемар Хвослеф, р. 1825
 1899 — 1916 Юхан Виллок Эриксен, р. 1842
 1916 — 1931 Петер Хогнестад, р. 1866
 1931 — 1948 Андреас Флейшер, р. 1878
 1948 — 1961 Рагнвальд Индребё, р. 1891
 1961 — 1976 Пер Ювкам, р. 1907
 1977 — 1987 Тор Вит, р. 1918
 1987 — 1994 Пер Лоннинг, р. 1928
 1994 — 2008 Оле Данболт Хагесер, р. 1941
 2008 —  Халвор Нордхауг, р. 1953

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт диоцеза  

Б
Вестланн